Кренично — топоним в Окуловском районе Новгородской области России;
 Кренично (деревня);
 Кренично (река).